MIG peut faire référence à :
 Metal inert gas, un procédé de soudage ;
 Mig, un dessinateur de bande dessinée français ;
 MIG, un groupe de trip-hop ;
 MiG ou Mikoyan-Gourevitch, une société russe de construction aéronautique et aux avions qu'elle produit ;
 Mission d'intérêt général ;
 Mouvement international du Graal, un mouvement spirituel fondé en 1946.